Algora ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ángel Algora Hernando (1940–2020), spanischer römisch-katholischer Bischof
 Francisco Algora (1948–2016), spanischer Schauspieler und Autor

Algora ist der Name folgender Orte:
 Algora (Guadalajara), Gemeinde in der Provinz Guadalajara